Sergej Gorsjkov, een Sovjet-Russisch marineofficier ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog
 Admiraal Gorsjkov (schip), een vliegdekschip dat naar Sergej Gorsjkov is vernoemd
 Admiral Gorsjkov, fregat van de Russische marine